Журбенко Валентина Павлівна (1949) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Журбенко О. К. — псевдонім українського вченого, громадсько-політичного діяча, письменника Коваленка Олександра Михайловича.

Українські прізвища